Министерство образования Пуэрто-Рико () — министерство правительства Пуэрто-Рико, которое управляет государственным управлением школ в Содружестве США. Министерство является эквивалентом Государственного департамента образования США и является самым крупным министерством в стране.

Министры 

Одетта Пиньейро 2009 -
Карлос А. Шардон 2009
Рафаэль Арагунде 2005-2008
Сесар Рей 2001-2004
Карлос А. Шардон 1977

Ссылки 
 Официальный сайт

Пу
Министерства Пуэрто-Рико